Indische buurt, algemeen artikel
Indische Buurt (Alphen aan den Rijn)
Indische Buurt (Amersfoort)
Indische Buurt (Amsterdam)
Indischebuurt (Almere)
Indische Buurt (Beverwijk) 
Indische buurt (Dordrecht)
Indische buurt (Ede)
Indische Buurt ('s-Gravenhage)
Indische buurt (Groningen)
Indische buurt ('s-Hertogenbosch)
Indische Buurt (Leeuwarden)
Indische Buurt (Meppel)
Indische Buurt (Nijmegen)
Indische Buurt (Zwijndrecht)
Indische Buurt (Zwolle)